Mohammadian ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Mohammed (Name).

Namensträger 
 Askari Mohammadian (* 1963), iranischer Ringer
 Firouz Abdul Mohammadian (* 1942), iranischer Wasserballspieler

Familienname
Arabischer Personenname